Antonino Mannino (1939-2022), homme politique italien ;
 Calogero Mannino (1939-), homme politique italien ;
 Franco Mannino (1924-2005), pianiste et compositeur italien ;
 Julio Mannino (1969-), acteur mexicain ;
 Peter Mannino (1984-), hockeyeur américain.

Homonymie